Чыгры́пш — многозначный термин;

Топоним
 Чыгрыпш — село в Гагрском районе Абхазии.

География
 Чыгрыпш — река в Закавказье.

Транспорт
 Чыгрыпш — платформа на участке Псоу — Сухум Абхазской железной дороги.